Türpe ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Türpe (1859–1891), deutscher Cornetvirtuose und Komponist
 Paul Türpe (1859–1944), deutscher Bildhauer